List har flere betydninger:
 List - bl.a. krigslist.
 List (landsby) - landsby på øen Sild.
 List - efternavn i Danmark.